Der blaue Max steht für
Der blaue Max (Film), Film aus dem Jahr 1966
Pour le Mérite, Orden, auch Blauer Max genannt